Austria:
 Heiligenstadt – dzielnica Wiednia

Niemcy:
 Heiligenstadt – dzielnica Neustadt an der Donau
 Heilbad Heiligenstadt – miasto w kraju związkowym Turyngia, siedziba powiatu Eichsfeld
 Heiligenstadt in Oberfranken – miasto w kraju związkowym Bawaria, w powiecie Bamberg
 Heiligenstadt – powiat w latach 1816-1945
 Heiligenstadt – powiat w latach 1952-1994

Osoby:
 Frauke Heiligenstadt – niemiecka polityk